Парк венгерско-турецкой дружбы (, ) — парк, расположенный на юго-западе Венгрии. Построен в память о Сигетварской битве, в ходе которой войска Османской империи взяли крепость Сигетвар, обороняемую венграми и хорватами. Парк был открыт в 1994 году совместно венгерскими и турецкими чиновниками.

История 

Летом 1566 года османская армия численностью около 80 тысяч человек, которую вёл лично султан Сулейман I осадила замок Сигетвар, блокировавший дорогу на один из крупнейших городов империи Габсбургов Вену, взятие которой было основной целью кампании. Замок защищала около двух с половиной тысяч солдат, которыми командовал Миклош Зриньи. Осада продлилась с 6 августа по 8 сентября.

6 сентября султан Сулейман I, находясь в своём шатре, неожиданно скончался по естественным причинам в возрасте 72 лет. Его смерть скрыли, а войска возглавил Великий визирь Соколлу Мехмед-паша. Вскоре после этого был убит командир обороны замка Миклош Зриньи и замок пал. Несмотря на это, поход на Вену был прекращён и войска вернулись обратно так и не узнав о смерти султана Сулеймана.

Сигетвар 122 года был частью Османской империи. В 1596—1600 годах он был столицей эялета Сигетвар, а затем стал частью эялета Канижа.

В «османский период» в городе строились мечети, турецкие бани и школы. Некоторые из построенных тогда зданий сохранились до сих пор, но часть была разрушена сразу после возврата города Габсбургами.

Парк дружбы 
По легенде, сразу после смерти султана Сулеймана его внутренние органы были вырезаны и закопаны где-то в окрестностях Сигетвара, а тело забальзамировали доставили в столицу Империи.

В 500-й год с рождения султана Сулеймана по инициативе турецкого правительства и на его деньги, на месте, где предположительно было захоронено сердце султана, был построен парк дружбы. На церемонии открытия, состоявшейся в сентябре 1994 года, присутствовали министр образования Венгрии Габор Фодор и президент Турции Сулейман Демирель.

Парк расположен примерно в 2-3 километрах к северо-востоку от города и до него можно доехать на автобусе. Размеры парка составляют примерно 60 на 60 метров, то есть его площадь составляет около одного акра. Парк открыт круглый год,

В 1996 году в парке был построен питьевой фонтан, возведённый в османском архитектурном стиле, плитка и мрамор для него были присланы из Турции. В парке находится символическая могила для внутренностей султана Сулеймана Великолепного, символическое тюрбе из мрамора, а также тугра Сулеймана Великолепного.

Критика 
Когда парк был только открыт в венгерских СМИ он критиковался за то, что в парке находилось огромное изображение лица султана Сулеймана. В 1997 году рядом с ним было достроено аналогичное изображение лица Миклоша Зриньи.

Примечания 

Венгеро-турецкие отношения
Сады и парки Венгрии
1994 год в Венгрии
Появились в 1994 году
Сулейман I
Появились в XX веке в Венгрии